Haddon ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred C. Haddon (1855–1940), britischer Anthropologe und Zoologe
 Dayle Haddon (* 1949), kanadische Schauspielerin und Model
 Frederick William Haddon (1839–1906), britisch-australischer Journalist
 Laurence Haddon († 2013), US-amerikanischer Schauspieler
 Mark Haddon (* 1962), englischer Schriftsteller
 Robert C. Haddon (* 1943), australischer Physiker
 Robert Joseph Haddon (1866–1929), britisch-australischer Architekt
 Tallulah Haddon (* 1997), britische Schauspielerin und Performancekünstlerin
 William Haddon (* 1926), amerikanischer Arzt und Unfallforscher (Haddon-Matrix)

Ort:
 Haddon (Derbyshire), Ort in England

Sonstiges:
 Haddon Bay, Bucht der Joinville-Insel, Antarktis

Siehe auch
 Haddon Township